Terebra är ett släkte av snäckor. Terebra ingår i familjen Terebridae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Snäckor
Terebra